

Geografia 

 Villa Carmen – comune della Repubblica di Panama
 Villa del Carmen – città dell'Uruguay

Architettura 

 Villa Carmen – antica villa della città di Tigre in Argentina